Улица Пушкинская — улица в Одессе, в исторической части города. От Думской до Привокзальной площади.

История 
Впервые появляется на карте города в 1827 году.

Первоначальное название — Итальянская. 25 июня 1880 году улицу переименовывают в «Пушкинскую». Название связано с тем, что музей останавливавшемуся в разных домах Одессы А. С. Пушкину решили открыть именно на этой улице, в д. 13. На этой улице находится и памятник Пушкину с тростью (иногда без), установленный к 200-летию со дня рождения поэта.

Достопримечательности 

По улице расположен Музей западного и восточного искусства, Одесская областная филармония (бывшая «Новая биржа»), гостиница «Бристоль», Центральный универмаг.
 д. 2 — Отель «Европейский»
 д. 3 — дом Рафаловича (1870, Ф. В. Гонсиоровский) ныне прокуратура Одесской области
 д. 4 — Дом Маразли (ныне — Одесское областное базовое медицинское училище)
 д. 5 — Дом Переца (1881, Ф. В. Гонсиоровский)
 д. 6 — Дом Ягницкого (1835, архитектор Ф.Боффо)
 д. 8 — Доска профессору П. С. Столярскому на доме Питкиса (1881, А. Ниес)
 д. 9 — Музей западного и восточного искусства
 д. 10 — Общество взаимного кредита (1901—1903, А. А. Бернардацци)
 д. 12 — Дом банковских служащих, построенный в 1906 году по проекту архитектора Ю. М. Дмитренко. Внутри расположен уникальный в городе Одесский дворик искусств, созданный известным одесским скульптором-реставратором А. А. Мирзоевым, а также информационная мемориальная доска в честь мастера.
 д. 13 — Музей Пушкина
 д. 15 — гостиница «Бристоль»
 д. 18 — Дом П. Ф. Францова (ок. 1848, архитектор И. О. Даллаква); ныне Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса
 д. 20/18 — Бродская синагога
 д. 29 — доходный дом Анатра (1884, архитектор Гонсиоровский)
 д. 32 — Бывшее Одесское отделение Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (Бизнес-центр «Пушкинский»)
 д. 37 — доходный дом С. И. Асвадурова (1913—1914, Л. М. Чернигов, Я. С. Гольденберг)
 д. 70 — Табачная фабрика братьев Поповых
 д. 72 — ЦУМ
 д. 79 — Ильинский собор (УПЦ МП)

Известные жители 
Знаменита тем, что на ней жил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

д. 34 — советский писатель Всеволод Азаров

В кинематографе 
Гостиница «Бристоль» (бывшая «Красная» в фильме «Дежа вю») расположена на Пушкинской улице

На улице снят ряд эпизодов фильма «Приморский бульвар» (Лена рассказывает об улице во время автобусной экскурсии)

Вокруг Центрального универмага и его работников разворачивается сюжет фильма-детектива «Роза ветров» из сериала «Особый случай».

Примечания

Источники 
 Г. Г. Москвич. Иллюстрированный путеводитель по Одессе. 1909 г.
 Столетие Одессы. Архитектура старой Одессы. Одесса: Изд-во «Оптимум», 2007. — 27 с.
 Здания Одессы и их зодчие. Опыт архитектурно-биографического справочника. — Одесса: СПД Фридман А. С., 2008. — 172 с. — ISBN 966-96181-8-6
 Я. Я. Майстровой. История Одессы в названиях улиц: топонимический справочник. Одесса. Пласке. 2012. 440 с. ISBN 978-966-8692-56-7
 А. А. Дроздовский. Е. А. Краснова. Старая Одесса. Торговля и промышленность; Изд-во: ВМВ, 2009 г.; ISBN 978-966-413-088-9

Ссылки 
Улицы в истории Одессы. Пушкинская улица

Улицы Одессы
Одесса